Cornelia est un prénom féminin. Il est fêté avec Corneille le 14 septembre tout comme sa forme française Cornélie.

Dans la Rome antique Cornelia est le nom des femmes issues de la gens des Cornelii :

Cornelia Africana, fille de Scipion l'Africain et mère des Gracques ;
Cornelia Sylla, fille de Sylla ;
Cornelia Cinna, fille de Lucius Cornelius Cinna et femme de Jules César.

Autres 
 Cornelia, station du métro de Rome.
 'Cornelia', rosier hybride de Rosa moschata.
 Cornelia (Géorgie).

Notes et références 

Prénom féminin
Homonymie de prénom
Prénom latin

bg:Корнелия
hu:Kornélia
sl:Kornelija